MTR poate fi:

 Munca Tineretului Român, organizație paramilitară din România între anii 1942-1944
 Mihai Tican Rumano, scriitor român
 Muzeul Țăranului Român, muzeu din România
 Massive Rail Transit, sistem de transport feroviar și rutier din Hong Kong